Colerain, Carolina del Nord
 Colerain, Ohio
 Colerain, Ohio
 Colerain, Ohio
 Colerain, Pennsylvania
 Colerain, Pennsylvania